Starburst Accelerator est le premier incubateur d'entreprises mondial entièrement dédié aux startups du secteur aéronautique, spatial et défense.

Description 

Starburst Accelerator est fondé en 2012 à Paris par François Chopard, ingénieur Supélec passé par divers cabinets de conseil en stratégie. L'objectif de l'accélérateur est de créer des liens entre les startups et les acteurs du monde entier dans ce secteur. L'accélérateur travaille avec Airbus, Boeing, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ou le Centre national d'études spatiales (CNES), General Electric, Raytheon, Safran, Thales ou BAE Systems, des compagnies aériennes comme Air France ou Lufthansa, ou encore des fonds d'investissement.

Comparé au BizLab, incubateur d'entreprises d'Airbus, qui est une structure interne au constructeur aéronautique, Starburst repose sur un modèle ouvert. Pour participer aux comités de sélection des startups candidates, les grands groupes partenaires paient une cotisation annuelle de  à . Les comités de sélection, composés d'investisseurs et de partenaires, se tiennent de manière régulière à Paris, Los Angeles, Rio de Janeiro, Munich, Montréal ou Singapour, pour évaluer les solutions technologiques des startups et leur intégration à Startbust Accelerator. Depuis sa création, plus d'une centaine de startups a bénéficié de son programme d'incubation.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Donecle

Lien externe 
 

Création d'entreprise
Start-up